Der Arabische Nationenpokal 1963 war das erste Fußballturnier des Arabischen Nationenpokals. Dieser Wettbewerb wurde in Beirut ausgetragen. Die Mannschaften spielten in einem Ligasystem gegeneinander und der Tabellenerste gewann das Turnier. Tunesien gewann als erstes den Pokal.

Tabelle und Spiele 

|}

Weblinks 
 Details in RSSSF

1963
Fußballveranstaltung 1963
Fußball (Libanon)
Sportveranstaltung in Beirut